Бабаханя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Бабаханян, Алекса (род. 1966) — армянская легкоатлетка.
 Бабаханян, Аракел Григорьевич (1860—1932) — армянский историк, писатель, публицист.
 Бабаханян, Сисак Акопович (1892—1936) — революционер.